Алеко паша може да се отнася за:

 Александър Богориди (1822 – 1910), османски политик, главен управител на Източна Румелия;
 Алеко Василев (1891 – 1924), български революционер, войвода на ВМРО.